El término utilidad puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

En economía
a la utilidad;
 a la función de utilidad
 a la utilidad marginal, la derivada de la anterior;
 a un criterio para encontrar el punto óptimo de eficiencia de Pareto, en el cual no es posible beneficiar a más elementos de un sistema sin perjudicar a otros, y
 a la subjetividad de la utilidad esperada;

En filosofía
 al utilitarismo, una teoría ética;

En informática
 a la utilidad, una herramienta que sirve de soporte para la construcción y ejecución de programas;

En el derecho registral
 al catálogo de montes de utilidad pública;
 al monte de utilidad pública;

En contabilidad
 a la utilidad, también llamada beneficio económico, la diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos los gastos incurridos en la generación de dichos ingresos.

Además 

Inútil